Seal steht für:
 Seal (* 1963), britischer Sänger
 Seal (Kent), Ort in England
 Seal Cove, diverse Buchten
 Seal-Gletscher, Gletscher im Ellsworthland, Antarktika
 Seal Motors, früherer Name von Haynes Economy Motors, britischer Automobilhersteller
 HMS Seal, Schiffsname der Royal Navy
 Seal bzw. Sealskin, ein entgranntes Robbenfell für Pelzzwecke, siehe Robbenfell
 PADI Seal Team steht für eine Kindertauch-Ausbildung.

Seal ist der Familienname folgender Personen:

 Elizabeth Seal (* 1933), britische Schauspielerin, Tänzerin und Choreografin
 Frances Thurber Seal, Anhängerin der Christlichen Wissenschaft

SEAL steht für:
 SEAL (Computer), grafische Benutzeroberfläche für DOS
 SEAL (Algorithmus), Verschlüsselungsalgorithmus
 SEAL (Programmiersprache), Programmiersprache
 SEAL-Projekt, Projekt zur Verbesserung der Ausarbeitung von Gesetzestexten
 SEAL, Mitglied der United States Navy SEALs
 SEAL SDK (Synthetic Audio Library), Programmbibliothek

seal steht für:
 seal, englische Bezeichnung für Robbe, siehe Robben (Pinnipedia)

Siehe auch:
 Seal Team
 Seale
 SEALS
 Siel (Begriffsklärung)

Abkürzung